Pesca
Ou ainda:
Pesca (futebolista)

Localidades 

 Pesca (Boyacá)

Ver também 
 peixe (pescado)
 Pescador
 Piscator
 sobrenomes relacionados
 Fisch, Fischer, Fischler
 Fisher

Desambiguações de topônimos